|}

Die Bahnstrecke Bari–Taranto ist eine Eisenbahnstrecke der Ferrovie dello Stato Italiane (FS) in Apulien.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke ist 112,1 km lang, elektrifiziert und bis auf den Abschnitt zwischen Bari und dem Bahnhof Bitetto-Palo del Colle (14,9 km) zweigleisig ausgebaut.

Markantestes Ingenieurbauwerk der Strecke ist die Eisenbahnbrücke von Castellaneta über die Gravina Grande di Castellaneta, eine Schlucht südöstlich der Stadt Castellaneta.

Geschichte 
Die Strecke wurde mit dem Gesetz Nr. 763 vom 21. August 1862 an Graf Pietro Bastogi konzessioniert. Errichtet wurde sie durch die Strade Ferrate Meridiolani. Sie wurde in zwei Abschnitten eröffnet: am 1. Juni 1865 von Bari nach Gioia del Colle; ab dem 15. September 1868 war sie durchgehend befahrbar. Als die großen Bahngesellschaften in Italien 1905 verstaatlicht und in der FS zusammengefasst wurden, umfasste das auch die Strecke Bari–Taranto.

Seit 1991 plante die FS eine Kapazitätsausweitung. Die Strecke war zwar inzwischen elektrifiziert, aber immer noch eingleisig und die Trassenführung mit engen Kurven und flachen Steigungen betrieblich noch weitgehend auf dem Stand der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie wurde deshalb weitgehend zweigleisig ausgebaut, abschnittsweise neu trassiert und dabei um 12,3 km gekürzt. Die Ausbaustrecke ging 1997 in Betrieb.

Planungen 
Zwischen dem Haltepunkt Modugno Cittá und dem Bahnhof Bitetto-Palo del Colle soll die Strecke unter Wegfall des nur noch als Betriebsbahnhof genutzten ehemaligen Personenbahnhofs von Modugno begradigt werden.

Quellen 
 I Ponti die Castellaneta = Ausstellungsbeschriftung im Eisenbahnmuseum von Apulien.
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 136.
 Eisenbahnatlas Italien und Slowenien / Atlante ferroviario d’Italia e Slovenia. Schweers + Wall 2010. ISBN 978-3-89494-129-1, S. 86.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Apulien